Маслино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Маслино — деревня в Дубровенском районе Витебской области.

Россия 
 Маслино — деревня в Демянском районе Новгородской области.